Сиковицы — деревня в северо-западной части Струго-Красненского района Псковской области России. Входит в состав Марьинской волости. Численность населения составляет 219 жителей (2000 год), на 2010 год — 183 жителя. С января 1995 года до апреля 2015 года являлась административным центром Сиковицкой волости.

География 
Находится на северо-востоке региона, в северо-западной части района, в 35 км к северо-западу от посёлка Струги Красные.

История 
Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Сиковицы возглавила образованное муниципального образования Сиковицкая волость.

До апреля 2015 года деревня Сиковицы возглавляла в Сиковицкую волость.

В соответствии с Законом Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ деревня Сиковицы, вместе с другими селениями упраздненной Сиковицкой волости, вошла в состав образованного муниципального образования «Марьинская волость».

Население

Примечания 

Населённые пункты Струго-Красненского района